Erdoğan [] ist ein männlicher Vorname, der bei den Turkvölkern, insbesondere bei den Türken und Aserbaidschanern, auch als Familienname verwendet wird.

Herkunft und Bedeutung 
Der türkische Vor- und Familienname Erdoğan bedeutet „Mann-Falke“ oder auch „männlicher Falke“, gebildet aus den Elementen er (veraltet: „Mann“ bzw. „männlich“, moderne Form: erkek) und doğan („Falke“). Eine analoge, fast gleichbedeutende Namensform ist Ertoğrul bzw. Ertuğrul („Mann-Sperber“), wie der Vater des Gründers des Osmanischen Reichs, Ertuğrul Gazi hieß. Wo außerhalb des türkischen Sprachraumes oder bei anderen Turksprachen der Buchstabe „Ğ“ ungebräuchlich ist, kommt vereinzelt die Namensform Erdogan vor.

Namensträger

Vorname 

 Erdoğan Arıca (1954–2012), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Erdoğan Atalay (* 1966), deutscher Schauspieler türkischer Herkunft
 Erdoğan Aydın (* 1957), türkischer Journalist und Historiker
 Erdoğan Aygan (* 1979), türkischer paralympischer Bogenschütze
 Erdoğan Bayraktar (* 1948), türkischer Politiker
 Erdogan Bulut (* 1961), türkischer Maler und Bildhauer
 Erdoğan Büyükkasap (1962–2010), türkischer Wissenschaftler und Akademiker
 Erdoğan Çelebi (* 1939), türkischer Fußballspieler
 Erdoğan Coşkun (* 1983), türkischer Eishockeyspieler
 Erdoğan Egemenoğlu (* 20. Jh.), türkischer Schauspieler, Sprecher und Regisseur
 Erdoğan Emir (* 1982),  kurdischer Sänger, Songwriter
 Erdoğan Ercivan (* 1962), deutscher Schriftsteller türkischer Herkunft
 Erdoğan Gökçen (* 1934), türkischer Fußballspieler
 Erdoğan Karayel (* 1956), türkischer Karikaturist
 Erdoğan Kaya (* 2001), türkischer Fußballspieler, der bei Beşiktaş Istanbul unter Vertrag steht
 Dogan Erdogan Padar (* 1988), türkischer Schauspieler
 Erdoğan Şanlıdağ (* 1953), Wirtschafts- und Tourismusminister der Türkischen Republik Nordzypern
 Erdoğan Teziç (1936–2017), türkischer Rechtswissenschaftler
 Erdoğan Yeşilyurt (* 1993), deutscher Fußballspieler türkisch-kurdischer Abstammung

Familienname 
 Aslı Erdoğan (* 1967), türkische Schriftstellerin
 Bilal Erdoğan (* 1981), türkischer Unternehmer
 Bünyamin Erdoğan (1989–2010), deutsch-türkischer Islamist
 Can Erdoğan-Sus (* 1979), türkische Komponistin
 Cengizhan Erdoğan (* 1987), russischer, seit 2014 türkischer Ringer, siehe Opan Sat
 Doğan Erdoğan (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Emine Erdoğan (* 1955), türkische Ehefrau des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan
 Emrah Erdoğan (* 1988), deutsches Mitglied von islamistischen Terrororganisationen
 Erhan Erdogan (* 1980), deutscher Schauspieler
 Gizem Erdogan (* 1987), schwedische Schauspielerin
 Gökhan Erdoğan (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Haydar Erdoğan (* 1959), türkischer Fußballspieler
 Kayacan Erdoğan (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Kazım Erdoğan (* 1953), türkischer Psychologe und Soziologe
 Mert Erdoğan (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Meryem Erdoğan (* 1990), äthiopisch-türkische Leichtathletin
 Murat Erdoğan (* 1976), türkischer Fußballspieler
 Ömer Erdoğan (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Okan Erdoğan (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Recep Tayyip Erdoğan (* 1954), türkischer Politiker, Staatspräsident der Türkei
 Şamil Erdoğan (* 1998), russischer Ringer
 Şaziye Erdoğan (* 1992), türkische Gewichtheberin
 Sümeyye Erdoğan (* 1985), türkische Ökonomin
 Umut Erdoğan (* 1982), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Yiğitcan Erdoğan (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Yılmaz Erdoğan (* 1967), türkischer Schauspieler
 Yusuf Erdoğan (* 1992), türkischer Fußballspieler

Orte 
 Erdoğan (Bulancak), Dorf in der Provinz Giresun im Bezirk Bulancak in der Türkei
 Erdoğan (Gürün), Dorf in der Provinz Sivas im Bezirk Gürün in der Türkei
 Erdoğan (Hamur), Dorf der Provinz Ağrı im Bezirk Hamur in der Türkei
 Erdoğan (Kestel), Ortsteil des Bezirks Kestel in der Provinz Bursa in der Türkei
 Erdoğan (Varto), Dorf in der Provinz Muş im Bezirk Varto in der Türkei

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname